

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Mirkowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Mirkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów 
 Mirkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko